Slonokoščena obala je lahko:
 Slonokoščena obala, država
 Operacija Slonokoščena obala, vojaška operacija vietnamske vojne